Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier IVb, se dispute du 3 au .

Cristina Torrens Valero remporte le simple dames. En finale, elle bat Inés Gorrochategui, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cătălina Cristea et Irina Selyutina.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Varsovie
Sport en Pologne en 1999
Tennis en mai 1999